Achternaam
 Christina Ebner
 Klaus Ebner
 Margaretha Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach

 The Lola Beer Ebner Sculpture Garden